Armagedom ou Armageddon pode indicar:
 Armagedom - conceito bíblico

Outros
 WWE Armageddon
 Armageddon (filme)
 Mortal Kombat Armageddon
 Armagedom (álbum) - álbum da banda Katsbarnea
 Armageddon (álbum) - álbum da banda Equilibrium
 Armageddon 2419 A.D. - novela de Philip Francis Nowlan
 Armageddon It - música da banda Def Leppard

Desambiguação